Enis Alushi (1985) – ex calciatore kosovaro
 Fatmire Alushi, detta Lira, nata Fatmire Bajramaj (1988) – ex calciatrice tedesca
 Shyqyri Alushi (1934-2019), cantante albanese